Mad Caddies — ска-группа третьей волны из Калифорнии. Группа образована в 1995 и выпустила пять полноформатных альбомов, один живой альбом и 2 EP. В звуке Mad Caddies присутствует влияние различных стилей, среди которых ска, панк, хардкор, регги, свинг, джаз, полька (All-American Badass), испанская музыка, рокабилли (Crew Cut Chuck) и фокстрот (Road Rash).

История 
Основатели, Чак Робертсон, Саша Лейзор, Тод Розенберг, Картер Бенсон и Джеймс Мэлис, организовали группу в школе, но состав часто менялся. Барабанщик Тод Розенберг покинул команду в 1999, Бенсон в 2002 и басист Марк Айверсен в 2006. Текущий состав:
 Чак Робертсон (вокалист, ритм-гитарист, автор слов)
 Брайан Фленникен (барабанщик)
 Саша Лейзор (ведущий гитарист, банджо)
 Кейт Дуглас (трубач и вокалист)
 Эд Хернандес (тромбонист)
 Крис Бэдхем (басист)
Команда играла под названием The Ivy League, но в 1996 поменяла его после подписания контракта с лейблом Honest Don's Records, чтобы избежать конфликта с двумя другими группами с таким же названием. Дебютный альбом Quality Soft Core был выпущен в следующем году. После его выхода команда была подписана на лейбл Фэт Майка Fat Wreck Chords, где выпустила 4 полноформатника, EP и живой альбом.

Дискография 
 Quality Soft Core (1997)
 Duck And Cover (1998)
 The Holiday Has Been Cancelled — EP (2000)
 Rock The Plank (2001)
 Just One More (2003)
 Songs In The Key Of Eh! (Live from Toronto) (2004)
 2007 Tour EP (Продан во время тура 2007 года, 4 старые песни + 2 новые с Keep It Going) (2007)
 Keep It Going (2007)
 Dirty Rice (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страничка на MySpace
 Официальная страница на Facebook 

Ска-группы
Панк-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году